Hæfte eller hefte har flere betydninger:

Hæfte (bog) – en lille bog
Hæftestraf – en type fængselsstraf